Aït Ali est un  substantif se composant du préfix patronymique berbère (Aït = fils)  comme dans les langues celtiques (O'Kelly, Mac Arthur) et d'un nom arabe (Ali " `aliyy " = élevé).

Patronyme 

 Ferhat Ait Ali, un expert financier et économiste algérien.

Toponyme 

 Ait Ali Ouyahia, un village kabyle d'Algérie ;
 Ait Ouacif, un village kabyle d'Algérie ;
 Ait Ali, un village kabyle de Boghni ;
 Ait Yenni, une commune de la wilaya de Tizi Ouzou en Algérie.

Référence 

Patronyme algérien
Patronyme arabe
Prénom arabe